Куараси:
 Куараси, Адам — ганский футболист.
 Куараси (Бразилия) — муниципалитет в Бразилии.